Кручень () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Шагу.
 Кручень () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Фоєнь.